La ligne 6 est une ancienne ligne du tramway de Mons de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Mons à Élouges.

Histoire 
1937 : mise en service.

 : prolongement de Boussu-Bois Temple à la place d'Élouges, section Boussu-Bois Temple - Dour Trichères commune avec la ligne 2, section Dour Trichères - Belvédère commune avec la ligne 7, nouvelle section entre Dour Belvédère et Élouges Place.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway de Mons
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut